Zeitungswissenschaft steht für:
 Zeitungswissenschaft, die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Printmedien
 Zeitungswissenschaft (Zeitschrift) (1926–1944), Monatsschrift für internationale Zeitungsforschung